Osztályozás a könyvtártudományban
 Osztályozás a matematikában